Die Abkürzung NPR steht für:
 National Public Radio, der alte Name bis 2010 für ein nicht-kommerzielles Hörfunknetzwerk in den USA; seitdem nur noch NPR
 NPR Berlin, war der NPR-Hörfunk in Berlin auf der Frequenz 104,1 MHz
 Nepalesische Rupie, als Währungscode nach ISO 4217
 Non-photorealistic Rendering, ein Bereich der Computergrafik
 Netzpulsstromrichter, Umrichter zur Modulation sinusförmiger Grundschwingungsströme
 nPr, Bezeichnung der Funktionstaste auf Taschenrechnern zur Berechnung von Permutationen, siehe Algorithmus zur effizienten Berechnung
 NPR (národní přírodní rezervace) siehe Liste der Naturschutzgebiete in Tschechien

Abkürzung